Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Tsjecho-Slowakije.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Tsjecho-Slowakije